Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 151-es, továbbá 151A, 151G jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 151-es busz (Budapest)
 151A busz (Budapest, 2010)megszűnt
 151G busz (Budapest, 2010–2015)megszűnt